В парному розряді жіночого тенісного турніру ASB Classic 1986,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Енн Гоббс і Кенді Рейнолдс виграли титул, у фіналі перемігши пару Лі Антонопліс і Адріана Віллагран 6-1, 6-3.

Сіяні пари 

 Енн Гоббс /  Кенді Рейнолдс (чемпіонки)
 Лі Антонопліс /  Адріана Віллагран (фінал)

 Белінда Кордвелл /  Джулі Річардсон (півфінал)
 Карін Копленд /  Anna Maria Fernández (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Auckland Open